Hong Kong kan syfta på:

 Hong Kong – engelskt namn på en särskild administrativ region (SAR) i södra Kina, se Hongkong
 Hong Kong Island – engelskt namn på en ö i den södra delen av Hongkong i Kina, se Hongkongön
 Hong Kong Airlines – ett flygbolag baserat i Hongkong
 Hong Kong Mine – en gruva i Australien
 Hong Kong Park – en park i Hongkong
 3297 Hong Kong – en asteroid

Se även
 Hong Kong Open (olika betydelser)
 Hongkong (olika betydelser)